Доуэлл, Дауэлл () — имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Доуэлл, Антони (род. 1943) — английский артист балета.
 Дауэлл, Киран (род. 1997) — английский футболист, полузащитник.
 Доуэлл, Коулмен (1925—1985) — американский писатель.
 См. также 
 Мак-Доуэлл, Эдуард (1860—1908) — американский пианист и композитор.

 Примечания